Паоло Гуччи (; 29 марта 1931, Флоренция, Италия — 10 октября 1995, Лондон, Великобритания) — итальянский бизнесмен и дизайнер, главный дизайнер (с конца 1960-х) и вице-президент (с 1978) дома Гуччи. 

Сын Альдо Гуччи. В 1980 году был уволен отцом и дядей за ведение собственного бизнеса под маркой Paolo Gucci. Стремясь отомстить отцу, в 1984 году Паоло с помощью своего двоюродного брата Маурицио Гуччи добился увольнения отца. В 1987 году получил от Investcorp 42,5 миллиона долларов за все свои акции Gucci. Однако накопив долгов на сумму около 90 миллионов долларов, в 1993 году Паоло Гуччи подал заявление о банкротстве. 

Один из героев художественного фильма Ридли Скотта «Дом Gucci» (2021), где его сыграл Джаред Лето.

Примечания 

Модельеры Италии XX века
Семья Гуччи